Traxler ist der Familienname folgender Personen:

 Gabrielle Traxler (1942–2015), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Günter Traxler (* 1939), österreichischer Journalist
 Hans Traxler (* 1929), deutscher Illustrator und Cartoonist
 J. Bob Traxler (1931–2019), US-amerikanischer Politiker
 Jiří Traxler (1912–2011), tschechisch-kanadischer Jazzmusiker und -komponist
 Johann Traxler (1959–2011), österreichischer Radrennfahrer
 Karel Traxler (1866–1936), tschechischer Schachspieler und Schachkomponist
 Karl Traxler (1905–1982), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Margaret Traxler (1924–2002), US-amerikanische Nonne und Menschenrechtsaktivistin
 Mathias Traxler (* 1973), Schweizer Schriftsteller
 Peter Traxler (1946–2011), österreichischer Musikkomiker, Teil von Muckenstruntz & Bamschabl, siehe Muckenstruntz & Bamschabl
 Tanja Traxler (* 1985), österreichische Wissenschaftsjournalistin, Autorin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Draxler